Manzanilla bastarda puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas; 
 el nombre común de la planta Matricaria recutita; o
 el nombre comùn de la planta '''''Anthemis arvensis.